De naam Barry is gebruikt voor 5 tropische cyclonen in de Atlantische Oceaan en voor 1 tropische cycloon in de Australische regio.
Atlantische Oceaan
Orkaan Barry (1983)
Tropische storm Barry (1989)
Tropische storm Barry (1995)
Tropische storm Barry (2001)
Tropische storm Barry (2007)
Tropische storm Barry (2013)

Regio Australië
Cycloon Barry (1996)